Municipio de Atkinson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Atkinson (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Atkinson (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.
 Municipio de Atkinson (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.